Ferrocarril Nacional de Honduras, empresa pública de ferrocarril d'Hondures
 FN Herstal (de l'acrònim en francès de Fabrique Nationale Herstal), empresa fabricant d'armes de foc i munició de Bèlgica
 Hiperplàsia nodular focal (del seu nom en anglès Focal Nodular Hyperplasia), tumor benigne del fetge